Вайс, Бернхард:
 Вайс, Бернхард (1827—1918) — немецкий протестантский исследователь Нового Завета.
 Вайс, Бернхард (1880—1951) — немецкий юрист, вице-президент полиции Берлина в период Веймарской республики.